Greisch peut faire référence à :
 Greisch, une section de la commune luxembourgeoise de Septfontaines ;

Nom de famille 
 Jean Greisch (né en 1942), un prêtre et philosophe luxembourgeois ;
 René Greisch (1929-2000), un architecte belge ;
 Bureau d'étude Greisch, un bureau d’ingénierie et architecture belge.

Patronyme germanique
Patronyme luxembourgeois